«Королева скота из Монтаны» (также иногда как Скотопромышленница из Монтаны) () — американский вестерн 1954 года. Одну из главных ролей сыграл будущий Президент США Рональд Рейган.

Сюжет 
XIX век, Дикий Запад. Молодая привлекательная девушка Сьерра-Невада Джонс и её отец перегоняют стадо из Техаса в свои новые владения в штате Монтана. Об этом они мечтали очень долго и сейчас наслаждаются спокойствием и красотой новых мест. Внезапно они подвергаются нападению разбойника-индейца Начакоа и его людей из племени черноногих. Индейцы распугивают скот и убивают отца девушки. Выясняется, что Начакоа пошёл на это для другого скотовладельца, Тома Маккорда, который заплатил ему за это. Сьерру-Неваду находит молодой вождь племени черноногих, Колорадос, непохожий на обычных индейцев. Он помогает девушке вернуть землю и скот, принадлежащие ей.

В ролях 
 Барбара Стэнвик — Сьерра-Невада Джонс, скотопромышленница
 Рональд Рейган — Фаррелл
 Джин Эванс — Том Маккорд, скотопромышленник
 Ланс Фуллер — Колорадос, вождь черноногих
 Энтони Карузо — Начакоа, индеец
 Джек Элам — Йост
 Ивет Дугай — «Звёздный Свет», индианка
 Моррис Анкрум — «Папаша» Джонс
  — Нэт Коллинс
 Майрон Хили — Хэнк
  — Поухани, индеец
  — полковник Каррингтон
 Байрон Фолджер — сотрудник офиса
 Бёрт Мастин — Дэн
 Майрон Хили — Хэнк
В титрах не указаны
 Ральф Сэнфорд — продавец в магазине Гленн Стрейндж — индейский вождь Факты 
 Постер фильма можно увидеть в фильме «Назад в будущее». Действие того эпизода происходит 5 ноября 1955 года, премьера «Королевы…» состоялась 18 ноября 1954 года.
 Роль Фаррелла первоначально предлагалась Роберту Митчему, но тому не приглянулся сценарий, и в итоге она досталась Рональду Рейгану.
 Натурные съёмки проводились в штате Монтана, именно там, где и происходит действие ленты, в Ледниковом национальном парке. Режиссёр нанял для съёмок группу индейцев из племени черноногих. Все они оказались весьма состоятельными людьми, и многие приехали на съемки на своих собственных Кадиллаках. Специально для фильма они построили настоящий индейский лагерь своего племени.
 Барбара Стэнвик впечатлила черноногих тем, что отказалась от услуг дублёрши, в частности, в сцене купания (в ледяной воде). За это индейцы приняли её в своё племя и на ритуальном обряде дали имя «Принцесса Многих Побед».

 Ссылки 
 Королева скота из Монтаны на сайте tcm.com 
 Королева скота из Монтаны на сайте ftvdb.bfi.org.uk

Фильмы США 1954 года
Вестерны США
Фильмы Аллана Двона